James Anderson (actor estatunidenc) (1921−1969), actor estatunidenc.
 James Anderson (tennista) (1894−1973), tennista australià.